Михаил Викторович Долголевец — белорусский боксёр-любитель. Финалист Чемпионата Мира по боксу среди военнослужащих. Мастер спорта международного класса (2008). Член национальной команды Белоруссии (2019). Выступает за команду Вооружённых Сил Республики Беларусь. Участник летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 г. С 29 февраля 2020 года ведёт профессиональную карьеру под эгидой MGC-promotion.

Биография 
Михаил родился 18 мая 1990 года в Минской области Солигорского района, д. Завшицы. В бокс привёл ….. . Первый тренер Лойко В. В.

Спортивные достижения 
 Призёр ЧЕ по юношам 2006 г. (Албания. 75 кг.)
 Финалист 52.CISM Championships — Baku 2008 г.(Азербайджан.75 кг.)
 Чемпион Республики Беларусь 2011 г.; 2012 г.

Интервью 
Интервью председателя БФБ Дмитрия Тихомолова.

Примечания

Ссылки 
  РЦФВС
  новости бокса
  Nationalchamps/Belarus2011
  спортивная биография

Боксёры Белоруссии
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года